Un caractère bilitère en hiéroglyphe égyptien est un symbole qui représente une séquence spécifique de deux consonnes, ou deux voyelles, ou une combinaison des deux. L'alphabet latin en possède un exemple en le x prononcé « cs » en Français.

-+

Dans la langue écrite égyptienne, il existe trois types de hiéroglyphes : ceux qui représentent une valeur simple (appelés unilitères comme les signes alphabétiques), ceux qui en représentent deux, (appelés bilitères) et ceux qui en représentent trois (appelé trilitères).

Pour la prononciation voir : Caractère unilitère en hiéroglyphe égyptien

Tableau de caractères bilitères 

! scope=col colspan="8"|Les signes bilitères
|-
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" |F40F40  ȝw  Cage thoracique
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" |U23U23  ȝb  Ciseau
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" |G25G25  ȝḫ  Ibis à crête
| align="center" valign="bottom" |G35G35  ȝq  Cormoran
| align="center" valign="bottom" |O29O29  ˁȝ  Piquet
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" |E9E9  iw  Faon de Bubale
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" |Z11Z11  jm  Deux planches entrecroisées
| align="center" valign="bottom" width="12.5%" |W24W24  jn / nw  Vase
|-
| align="center" valign="bottom" |W25W25  jn  Pot W24 sur jambes D54
| align="center" valign="bottom" |A27A27  jn   Homme courant  
| align="center" valign="bottom" |K1K1  jn  Poisson boulti, perche du Nil (Tilapia nilotica)  
| align="center" valign="bottom" |D4D4  jr  Œil
| align="center" valign="bottom" |A48A48  sȝw  Homme assis tenant un couteau
| align="center" valign="bottom" |M40M40  js  Botte de roseaux
| align="center" valign="bottom" |V15V15  iti   Licol V13 sur jambes D54  
| align="center" valign="bottom" |V26V26  ȝḏ  Navette
|-
| align="center" valign="bottom" |V4V4  wȝ  Lasso
| align="center" valign="bottom" |T21T21  wˁ  Harpon
| align="center" valign="bottom" |F13F13  wp  Cornes
| align="center" valign="bottom" |E34E34  wn  Lièvre
| align="center" valign="bottom" |G36G36  wr  Hirondelle
| align="center" valign="bottom" |V24V24  wḏ  Corde enroulée sur un bâton
| align="center" valign="bottom" |R11R11  ḏd  Pilier Djed 
| align="center" valign="bottom" |M36M36  ḏr  Botte de lin  
|-
| align="center" valign="bottom" |G29G29  bȝ  Jabiru
| align="center" valign="bottom" |F18F18  bẖ ,ḥw  Défense d'éléphant 
| align="center" valign="bottom" |G40G40  pȝ  Canard pilet en vol  
| align="center" valign="bottom" |O1O1  pr  Maison
| align="center" valign="bottom" |F22F22  pḥ  Arrière-train de félin
| align="center" valign="bottom" |T9T9  pḏ / pd  Arc en cornes d'oryx et pièce centrale en bois  
| align="center" valign="bottom" |T10T10  pḏ / pd  Arc composé
| align="center" valign="bottom" |U1U1  mȝ  Faucille  
|-
| align="center" valign="bottom" |W19W19  mj  Vase à lait porté dans un filet  
| align="center" valign="bottom" |N35AN35A  mw  Trois filets d'eau 
| align="center" valign="bottom" |Y5Y5  mn  Damier
| align="center" valign="bottom" |N36N36  mr  Canal  
| align="center" valign="bottom" |U6U6  mr  Houe  
| align="center" valign="bottom" |U23U23  mr  Ciseau
| align="center" valign="bottom" |V22V22  mḥ  Fouet   
| align="center" valign="bottom" |F31F31  ms  Trois peaux de renard noués  
|-
| align="center" valign="bottom" |D52D52  mt  Phallus
| align="center" valign="bottom" |G14G14  mt / mwt  Vautour  
| align="center" valign="bottom" |S43S43  md  Bâton de marche  
| align="center" valign="bottom" |V30V30  nb  Corbeille 
| align="center" valign="bottom" |T34T34  nm  Couteau de boucher 
| align="center" valign="bottom" |M22-M22M22-M22  nn  Deux jonc  
| align="center" valign="bottom" |G21G21  nḥ  Pintade 
| align="center" valign="bottom" |F20F20  ns  Langue de bovin  
|-
| align="center" valign="bottom" |Aa27Aa27  nḏ  Fuseau  
| align="center" valign="bottom" |E23E23  rw  Lion couché
| align="center" valign="bottom" |T13T13  rs  Deux pièces de bois nouées ensemble  
| align="center" valign="bottom" |M16M16  ḥȝ  Touffe de papyrus   
| align="center" valign="bottom" |W3W3  ḥb  Vasque à purification
| align="center" valign="bottom" |Aa5Aa5  ḥp  Elément du dispositif de gouverne des bateaux 
| align="center" valign="bottom" |N41N41  ḥm Citerne, sexe de femme, creuset 

| align="center" valign="bottom" |U36U36  ḥm  Pilon de foulon
|-
| align="center" valign="bottom" |M2M2  ḥn  Touffe d'herbe  
| align="center" valign="bottom" |D2D2  ḥr  Tête de face
| align="center" valign="bottom" |W14W14  ḥs  Aiguière 
| align="center" valign="bottom" |T3T3  ḥḏ  Massue à tête piriforme   
| align="center" valign="bottom" |M12M12  ḫȝ  Tige de lotus  
| align="center" valign="bottom" |N28N28  ḫˁ  Soleil levant
| align="center" valign="bottom" |D43D43  ḫw  Bras et main tenant le flagellum S45   
| align="center" valign="bottom" |M3M3  ḫt  Branche
|-
| align="center" valign="bottom" |K4K4  ẖȝ  Brochet du Nil
| align="center" valign="bottom" |F26F26  ẖn  Peau de chèvre  
| align="center" valign="bottom" |D33D33  ẖn  Deux bras ramant 
| align="center" valign="bottom" |T28T28  ẖr  Billot de boucher 
| align="center" valign="bottom" |G39G39  sȝ  Canard
| align="center" valign="bottom" |V16V16  sȝ  Entrave pour animaux
| align="center" valign="bottom" |V17V17  sȝ  Abri de berger en papyrus, roulé pour le transporteur  
| align="center" valign="bottom" |Aa17Aa17  sȝ  Dos (?)  
|-
| align="center" valign="bottom" |Aa18Aa18  sȝ  Dos (?)  
| align="center" valign="bottom" |M23M23  sw  Jonc
| align="center" valign="bottom" |O50O50  sp  Aire de battage 
| align="center" valign="bottom" |T22T22  sn  Pointe de flèche  
| align="center" valign="bottom" |V29V29  sk  Balai de fibres végétales  
| align="center" valign="bottom" |F29F29  st / sṯ  Peau de bovin F28 percée d'une flèche T11
| align="center" valign="bottom" |M8M8  šȝ  Fourré de papyrus
| align="center" valign="bottom" |H6H6  šw  Plume
|-
| align="center" valign="bottom" |N40N40  šm  Bassin N37 sur jambes D54  
| align="center" valign="bottom" |V7V7  šn  Boucle de corde
| align="center" valign="bottom" |V6V6  šs  Boucle de corde vers le bas   
| align="center" valign="bottom" |F30F30  šd  Outre en peau  
| align="center" valign="bottom" |T19T19  qs  Tête de harpon
| align="center" valign="bottom" |Aa28Aa28  qd  Outil de maçon  
| align="center" valign="bottom" |D28D28  kȝ  Deux bras levés 
| align="center" valign="bottom" |I6I6  km  Morceau de peau de crocodile
|-
| align="center" valign="bottom" |G28G28  gm  Ibis falcinelle
| align="center" valign="bottom" |Aa13Aa13  gs  Côte d'animal (?)  
| align="center" valign="bottom" |U30U30  tȝ  Four de potier
| align="center" valign="bottom" |N16N16  tȝ  Bande de terre et trois grains de sable  
| align="center" valign="bottom" |U33U33  tj  Pilon
| align="center" valign="bottom" |D1D1  tp  Tête de profil
| align="center" valign="bottom" |T8T8  tp  Poignard  
| align="center" valign="bottom" |U15U15  tm  Traîneau
|-
| align="center" valign="bottom" |G47G47  ṯȝ  Caneton
| align="center" valign="bottom" |D37D37  mj  Bras portant un pain conique
| align="center" valign="bottom" |X8X8  dj  Pain conique  
| align="center" valign="bottom" |U28U28  ḏȝ  Bâton à feu
| align="center" valign="bottom" |N26N26  ḏw  Deux collines
|}

Particularités 

Lorsqu'ils sont écrits de manière simplifiée ou cursive, de nombreux bilitères sont difficiles à identifier ou à distinguer d'autres signes d'aspect voisin. Ils sont donc souvent précédés, suivis, ou les deux à la fois, d'unilitères notant de manière redondante l'une des consonnes ou même les deux consonnes qu'ils expriment. Les unilitères assumant cette fonction sont appelés compléments phonétiques et ne se lisent pas. Exemple :
Y5:N35
mn (et non mnn)

Articles connexes 
 Écriture hiéroglyphique égyptienne
 Caractère unilitère en hiéroglyphe égyptien
 Caractère trilitère en hiéroglyphe égyptien

Bibliographie 

 
 Ruth Schumann Antelme, Stéphane Rossini,  Illustrated Hieroglyphics Handbook, 1998, English trans. 2002, Sterling Publishing Co. (Index, Summary lists (tables), selected uniliterals, biliterals, and triliterals.) (softcover, )

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Écriture hiéroglyphique égyptienne